Флаг Объединения () — флаг, разработанный для представления Кореи, когда и Северная, и Южная Корея участвуют в спортивных событиях, объединившись в одну команду. 

Флаг представляет единую Корею. Полотнище белого цвета. В центре синий силуэт Корейского полуострова вместе с островами Чеджудо и Уллындо, добавленными в 2003 году. Флаг не имеет официального статуса ни в одной из стран.

История использования 

Флаг начал использоваться в 1991 году, когда две страны соревновались единой командой на чемпионате мира по настольному теннису и молодёжном чемпионате мира по футболу. 

Команды прошли вместе под флагом на церемониях открытия летних Олимпийских игр 2000 и 2004 года, зимних Олимпийских игр 2006 и Азиатских игр 2006; однако в соревнованиях эти страны участвовали по отдельности. 

На летних Олимпийских играх 2008 флаг не использовался из-за решения, принятого Пекинским Оргкомитетом. На Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане впервые была представлена единая женская хоккейная команда, однако Корея использовала вариант флага без островов Уллындо и Лианкур из-за протеста Японии.

В 2018 году, на Чемпионате мира по настольному теннису, женские команды Южной и Северной Кореи должны были играть друг против друга в стадии четвертьфинала, но игра не состоялась. Соперницы вышли на матч, пожали друг другу руки, поздравили с выходом в финальную часть чемпионата мира, и анонсировали, что в полуфинале будет играть Объединенная команда Кореи. Международная федерация настольного тенниса одобрила объединение команд прямо в ходе турнира.

См. также 
 Флаг КНДР
 Флаг Республики Корея
 Объединённая германская команда

Примечания 

Флаги
Корея
Объединённые команды нескольких стран